SMP, sigle composé des trois lettres S, M et P, peut faire référence à :
 Symmetric multiprocessing, un système de multiplication des processeurs pour augmenter la puissance de calcul des ordinateurs ;
 Syndrome myéloprolifératif, une maladie caractérisée par une production anormale, d'allure cancéreuse, de certains types de cellules sanguines dans la moelle osseuse ;
 Société militaire privée,  un type de société qui fournit un service aux armées ;
 SMP International, un groupe international du textile, qui a notamment fait construire le plus grand skatepark du monde à Shanghai, le SMP Skatepark ;
 Sinistre maximum possible, correspond dans les contrats d'assurance au montant des dommages matériels le plus important pouvant résulter d’un événement garanti ;
 La Fondation sciences mathématiques de Paris ;
 La Société de médecine de Paris ;
 Sol mur plafond, une galerie d'art contemporain qui œuvre à Marseille et à Berlin depuis les années 90 ;
 Sellafield Mox Plant, usine de production de MOX à Sellafield dans le nord de la Grande-Bretagne ;
 Securities Market Program, un programme d'achat d'obligations d'État de la Banque centrale européenne (BCE) ;
 Skimmed milk powder ou, en français, le lait en poudre ;
 Sekolah Menengah Pertama ("école secondaire primaire"), l'équivalent indonésien du collège en France.
 Session Management Protocol, protocole de gestion des sessions IM pour les opérateurs de télécommunication.
 Syndrome de Münchhausen par procuration, forme grave de sévice sur enfant.
"Survival multiplayer", terme de Minecraft, désigne une partie dans le mode de jeu Survie en multijoueur.